В 1988 году Арнольд Шварценеггер организовал собственный конкурс бодибилдинга «Арнольд классик», который проводится ежегодно, в конце февраля или начале марта в городе Колумбус, штат Огайо.

Общая характеристика 
Конкурс пользуется значительным авторитетом среди бодибилдеров и сравнивается с чемпионатом «Мистер Олимпия». Он привлекает значительное внимание размерами призов; в частности, первый приз представляет собой 100 тыс. долл., автомобиль Хаммер и часы Ролекс.

Чемпионат включает три номинации для женщин: Ms International, Fitness International, Figure International. Также на конкурсе представлены многие другие виды спорта — гимнастика, борьба, боевые единоборства, пауэрлифтинг и др. Во время конкурса проводится выставка-продажа Арнольд Экспо, на которой представлена разнообразная продукция, связанная с бодибилдингом.

Победители

Россия на «Арнольд классик» 
В соревнованиях по силовому экстриму () успешно выступает российский спортсмен Михаил Кокляев, в 2006 (3-е место), в 2007 (5-е место), 2008 (3-е место), 2009 (2-е место), 2010 (4-е место), 2011 (5-е место), 2012 (6-е место), 2013 (3-е место).

Дмитрий Яшанькин в 2012 году выиграл «Arnold Classic» в дисциплине «классический бодибилдинг».
 
В турнире Arnold Amateur World Strongman Championships 2013 омич Михаил Шивляков занял первое место

В 2013 году красноярец Евгений Нечаев стал первым в истории российского пауэрлифтинга абсолютным чемпионом в лёгкой весовой категории в жиме штанги лежа среди профессионалов, турнир «Arnold Bench Bach» В том же году две россиянки из Тюмени — Юлия Ушакова и Элина Гоок — стали победительницами в номинации «Figure» (бодифитнес) в разрядах свыше 170 см и до 159 см соответственно.

В 2014 году красноярец Евгений Нечаев стал двукратным абсолютным чемпионом в лёгкой весовой категории в жиме штанги лёжа среди профессионалов, турнир «Arnold Bench Bash» с результатом 338 кг (745 фунтов) при собственном весе 90 кг.

В 2015 году пермяк Юсев Михаил стал бронзовым призёром «Arnold Classic» в дисциплине «бодибилдинг» в абсолютной категории мастеров.

В 2015 году красноярец Евгений Нечаев стал трехкратным абсолютным чемпионом в лёгкой весовой категории в жиме штанги лёжа среди профессионалов, турнир «Arnold Bench Bash» с результатом 336 кг (740 фунтов) при собственном весе 90 кг.http://www.xpcpowerlifting.com/events/meet-results/2015-xpc-events/

Селиверстов Дмитрий в 2016 году стал победителем Arnold Classic USA в категории Men’s Physique

В 2017 году Новосибирская спортсменка Ольга Луценко стала победительницей в категории бодифитнес до 158 см.

В 2017 и 2018 г. саратовец Евгений Гавриленко стал бронзовым призёром Arnold Classic Strongman в категории до 105 кг.

В 2023 году петербуржец Алексей Тюкалов стал абсолютным чемпионом Arnold Classic USA по армлифтингу среди профессионалов в супертяжелой весовой категории https://drive.google.com/file/d/1g-1OmbTC7S5166hs4eYLO6hWwPte0x9o/view

Арнольд классик Европа 
«Арнольд классик Европа» проводится ежегодно в Мадриде. Первый раз он состоялся 8-9 октября 2011 года, второй спортивный фестиваль был проведён 12-14 октября 2012 года под эгидой .

В 2011 году Андрей Сорокин занял первое место в категории до 100 кг на любительском «Arnold Classic Europe», второе место в абсолютной категории.

В 2013 году Денис Гусев занял первое место в категории от 178 см.

В 2014 году россиянин Виталий Фатеев стал первым в категории свыше 100 кг а также выиграл абсолютное первенство и стал профессионалом IFBB.

В 2015 году Аркадий Величко занял первое место на любительском «Arnold Classic Europe» в категориях свыше 100 кг и абсолютной категории, получив карту профессионала.

В 2018 году Евгений Гавриленко одержал победу на турнире в г. Барселоне среди любителей в категории до 105 кг.

Примечания 

↑ Результаты Арнольд Классик 2012 «Классический бодибилдинг» ссылка не работает
↑ Михаил Шивляков — победитель Arnold Classic — 2013 ссылка не работает

Ссылки 
 Официальный сайт
 2012 Arnold Classic Europe 
 «Арнольд Классик-2014» https://web.archive.org/web/20130927101437/http://globalfutureevents.ru/arnold-klassik-2014.html

Соревнования по культуризму
Арнольд Шварценеггер